Герман Шмихен (; 22 июля 1855 — c. 1923) — немецкий .

Биография 
Герман Шмихен родился в Ноймаркте в Прусской Силезии. В 1872 году поступил в Королевскую академию художеств и ремесел в Бреслау, где учился у Альбрехта Бройера. В 1873 году перешёл в Дюссельдорфскую школу живописи и стал учеником Карла Мюллера и Эдуарда фон Гебхардта, а также был членом ассоциации художников «Malkasten». После учёбы в Дюссельдорфской академии художеств учился в Париже в Академии Жюлиана.

В 1883 году Шмихен, по рекомендации художника Августа Беккера, почти одновременно с Карлом Зоном был приглашён в Англию писать портреты британской аристократии. С 1884 по 1895 год он состоял в Королевской академии художеств.

20 июня 1884, через год после прибытия в Лондон, Шмихен стал членом Теософского общества. За три недели, до 9 июля 1884 года, он нарисовал несколько портретов теософовских махатм, в том числе Кута Хуми и Мории, по заказу главы общества Елены Блаватской.

Картины 

 «Bildnis einer Dame»
 «Opernsängerin Lillian Nordica», 1878
 «Princess Victoria of Hesse»
 «Princess Elizabeth of Hesse»
 «Princess Mary Adelaide, Duchess of Teck», 1882
 «Princess Frederica of Hanover, Baroness von Pawel-Rammingen», 1884
 «Turtelndes Liebespaar am Fenster», 1895
 «Dame mit Rosenkorb», 1895

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 

 Картины Шмихена в Британской королевской коллекции.
  Список журнальных публикаций Шмихена (или о Шмихене) .

Художники-портретисты Германии
Обучавшиеся в Академии Жюлиана
Теософы